Чумли — село в Кайтагском районе Республики Дагестан.

Образует сельское поселение село Чумли как единственный населённый пункт в его составе. Административный центр сельсовета с 1927 года.

География 
Село расположено по обоим берегам реки Янгичай (бассейн р. Артозень), в 15 км к северо-западу от районного центра — села Маджалис.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района
Муниципальные образования Кайтагского района
Сельские поселения Дагестана